Por estatuto de los trabajadores uno se puede referir al vigente en diversos países y épocas, como son:
 Estatuto de los trabajadores (España, 1980, actual);
 Estatuto de los trabajadores (Inglaterra, 1351, histórico);
 Estatuto de los trabajadores (Italia, 1970, actual - consultar en italiano).